Rieben bezeichnet:
 Rieben (Adelsgeschlecht), altes mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Rieben (Beelitz), Ortsteil der Stadt Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Rieben, ehemals im Kreis Lauenburg in Pommern, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Rybno (Gniewino)

Rieben ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Alexander von Rieben (1799–1877), mecklenburgischer Gutsbesitzer, Landrat und Politiker
 Henri Rieben (1921–2006), Schweizer Vorreiter für die europäische Integration
 Julius von Rieben (1800–1888), preußischer Generalleutnant, Bevollmächtigter im Bundesrat des Norddeutschen Bundes
 Margrit Rieben (* 1963), Schweizer Jazzschlagzeugerin